Джеррі Макніл (,  17 квітня 1926, Квебек —  17 червня 2004, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Цинциннаті Могокс», «Рочестер Американс» та «Квебек Ейсес».

Загалом провів 311 матчів у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1951, 1952, 1953. 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1953, 1957, 1958.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ